Краббе — фамилия.
 Краббе, Вольфганг-Рюдигер (род. 1942) — немецкий историк.
 Краббе, Гуго (1857—1936) — нидерландский юрист.
 Краббе, Ингеборг (род. 1931) — немецкая шахматистка.
 Краббе, Йерун (род. 1944) — нидерландский актёр и режиссёр.
 Краббе, Карл Карлович (1781—1854) — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 3795; 12 декабря 1824.
 Краббе, Катрин (род. 1969) — немецкая легкоатлетка, чемпионка мира и Европы.
 Краббе, Кнуд (1885—1961) — датский невролог.
 Краббе, Мартен (1908—2005) — нидерландский художник.
 Краббе, Мартин (род. 1985) — нидерландский легкоатлет.
 Краббе, Николай Карлович (1814—1876) — русский адмирал, устроил первые базы на Дальнем Востоке.
 Краббе, Нильс (род. 1951) — датский орнитолог.
 Краббе, Паул (род. 1956) — нидерландский футболист и тренер.
 Краббе, Тим (род. 1944) — нидерландский шахматист, писатель и журналист.
 Краббе, Фердинанд Савельевич — Георгиевский кавалер; капитан; № 7906; 26 ноября 1847.
 Краббе, Фредерик (род. 1988) — датский футболист.
 Краббе, Хендрик-Мартен (1868—1931) — нидерландский художник.
 Краббе, Эрик (1510—1564) — датский дворянин, юрист и историк.
 Краббе, Яков Фёдорович — Георгиевский кавалер; капитан; № 9843; 26 ноября 1855.

См. также 
 Болезнь Краббе — наследственное заболевание нервной системы.
 Полуостров Краббе — полуостров в Приморье.